Андре́й Алфёров:
 Алфёров, Андрей Александрович — артист балета, заслуженный артист России (1996).
 Алфёров, Андрей Альвенович (в монашестве Дионисий; род. 1961) — деятель неканонического православия, публицист, богослов.